

Cinema 
 Isolation - La fattoria del terrore (Isolation) – film del 2005, diretto da Billy O'Brien
 Isolation – film del 2011, diretto da Stephen Kay
 Isolation – film del 2015, diretto da Shane Dax Taylor

Musica 
 Isolation – traccia dell'album John Lennon/Plastic Ono Band di John Lennon, del 1970
 Isolation – traccia dell'album Closer dei Joy Division, del 1980
 Isolation – album dei Toto del 1984
 Isolation – singolo dei Kreator del 1995, estratto dall'album Cause for Conflict
 Isolation – singolo dei Die Krupps del 1995, dall'album III: Odyssey of the Mind	
 Isolation – album dei Fear My Thoughts del 2008
 Isolation – gruppo musicale metal tedesco 
 Isolation – raccolta di brani degli Isolation, del 2008 
 Isolation – singolo degli Alter Bridge del 2010, dall'album AB III
 Isolation – album di Kali Uchis del 2018

Videogiochi 
 Alien: Isolation – videogioco survival horror in prima persona, sviluppato dallo studio britannico The Creative Assembly e pubblicato da SEGA il 7 ottobre 2014 per varie piattaforme